CYTA (Cyta) steht für
Cyta Shoppingwelt bei Innsbruck
Cyprus Telecommunications Authority, staatlicher Telefonanbieter Zyperns
Abkürzung